

Январь 
 12 января — Создание партией Народный фронт Азербайджана Совета национальной обороны
 17 января — Митинг перед зданием ЦК Коммунистической партии Азербайджана (Баку)
 19 января 
 Постановление Верховного Совета Нахичеванской АССР о выходе из состава СССР
 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении чрезвычайного положения в г. Баку»
 Выведен из строя энергоблок Азербайджанского телевидения
 20 января — Чёрный январь
 21 января — Посещение Г. Алиевым постоянного представительства Азербайджана в Москве
 22 января — Траурный митинг на площади Свободы (Баку) 
 24 января — Назначение А. Муталлибова первым секретарём ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР

Май 
 19 мая 
 Учреждение поста президента
 Избрание А. Муталлибова президентом Азербайджана
 21 мая — Указ об объявлении 28 мая днём восстановления азербайджанской государственности
 25 мая — Восстановлен 
 Основано информационное агентство Туран

Июнь 
 11 июня — Объявление Верховным Советом Азербайджанской ССР по всему периметру границ с Армянской ССР чрезвычайного положения

Август 
 27 августа — Восстановлена Гянджинская государственная филармония им. Фикрета Амирова

Сентябрь 
 30 сентября — I тур парламентских выборов

Октябрь 
 3 октября — Создан Гюлистанский историко-культурный заповедник
 14 октября — II тур парламентских выборов

Ноябрь 
 17 ноября
 Нахичеванская АССР переименована в Нахичеванскую автономную республику
 Флаг АДР принят как государственный флаг Нахичеванской республики

Без точных дат 
 Открыт Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева
 Создана газета 
 Создана

В культуре 
 2-й Международный фестиваль современной музыки имени Кара Караева

В спорте 
 Основан футбольный клуб Автомобилист

Родились 
 15 октября — Нигяр Рамазанова, актриса

Умерли 
 20 января — , поэт
 3 февраля — Гамлет Ханызаде, актёр 
 22 февраля — Константин Мякишев, актёр
 25 марта — Наджафкули, художник
 11 мая — , актёр
 3 июля — Осман Сарывелли, поэт 
 24 августа — , ашуг
 7 сентября — , архитектор
 14 сентября — , поэт
 12 октября — Микаил Азафлы, ашуг
 7 ноября — Али-Саттар Атакишиев, режиссёр
 18 ноября — , актёр
 22 ноября — , актриса
 19 декабря — Энвер Мамедханлы, писатель
 27 декабря — Абульфат Алиев, ханенде

Ссылки 
 История Азербайджана (с древнейших времён до первых десятилетий 21 века). Учебник для вузов. Кол. авт. (Абдуллаев М. Г. и др.) ; под науч. ред. зав. каф. «История Азербайджана», доцента М. Г. Абдуллаева; пер. на рус. яз. Ю. М. Насибли, Н. А. Джаваншир — Баку: Издательство «Bakı Universiteti», 2016. — 452 с. 
 Azərbaycanin mədəniyyət təqvimi. — Баку, 2019

1990 год в Азербайджане